Paul Scholten (burgemeester) (1939), Nederlands burgemeester voor de VVD
Paul Scholten (rechtsgeleerde) (1875-1946), Nederlands rechtsgeleerde en Eerste Kamerlid voor de PvdA